Koder ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Koder (* 1942), österreichischer Byzantinist und Hochschullehrer
 Rudolf Koder (1902–1977), österreichischer Musiklehrer, Briefpartner Ludwig Wittgensteins